Laongo peut désigner :
Laongo-Taoré, le village situé dans le département de Nagréongo au Burkina Faso
Laongo-Yanga, le village situé dans le département de Ziniaré au Burkina Faso